Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1989 vond plaats in Lent van 22 t/m 31 maart 1989. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 26 maart. Karen van Lith werd voor de vierde maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 12 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 1 punt voor de nummers 2 Erna Wanders, die in het onderlinge duel van Lith versloeg, en Petra Polman.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1989
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen